Стоктон () — англоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов:

Топоним

Великобритания 
 Стоктон-он-Тис — город в Англии.
 Стоктон-он-Тис — унитарная единица в Англии.

США 
 Стоктон — город в Калифорнии.
 Епархия Стоктона — епархия Римско-Католической церкви в городе Стоктон, штат Калифорния.
 Стоктон — город в Миннесоте.
 Форт-Стоктон — город, расположенный в округе Пекос (штат Техас).

Персоналии 
 Стоктон, Джон (род. 1962) — американский баскетболист.
 Стоктон, Джон Бьюкенен — подполковник армии США, командир 1-го эскадрона 9-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской дивизии, прообраз полковника Килгора из фильма «Апокалипсис сегодня»
 Стоктон, Дэвид (род. 1991) — американский баскетболист.
 Стоктон, Джон Поттер (1826—1900) — американский политик, дипломат и юрист, член Сената США от Демократической партии.
 Стоктон, Дональд (1904—1978) — канадский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Стоктон, Майкл (род. 1989) — американский баскетболист.

Прочее 
 Граф Стоктон — графский титул в пэрстве Соединённого королевства.

См. также 
 Стоктон Кингз
 Стоктон Хит
 Железная дорога Стоктон — Дарлингтон
 Массовое убийство в школе Стоктона